Пхетчабун () — город в центральной части Таиланда, административный центр одноимённой провинции.

Географическое положение 
Город находится в центральной части провинции, в долине реки Пасак, на расстоянии приблизительно 290 километров к северо-северо-востоку от столицы страны Бангкока. Абсолютная высота — 117 метров над уровнем моря.

Климат

Население 
По данным переписи 2000 года численность населения города составляла 42 208 человек.

Транспорт 
В 15 километрах к северу от города расположен одноимённый аэропорт (ICAO: VTPB, IATA: PHY).

Примечания 

Города Таиланда